Аки Авни ( род. 27 апреля 1967 Реховот, Израиль) — израильский актёр.

Биография 
Аки Авни родился в Реховоте 27 апреля 1967 года.

До того, как его призвали в Армию обороны Израиля, Аки Авни был моделью для нескольких модных компаний. Служил в ВВС. В период с 1987 по 1988 год служил в штабе армии в Тель-Авиве. Вышел в отставку в звании сержанта. После армии влился в ансамбль развлекательного жанра, работал в гостиницах Эйлата, участвовал в представлениях для детей, снимался в рекламе. Учился в Студии актерского мастерства Йорама Левенштейна.

В период с 2001 по 2008 год, Авни был женат на израильской актрисе и модели Сэнди Бар, как и он, сыгравшей в нескольких голливудских проектах. От Авни Сэнди Бар родила ребёнка. В 2008 году они разошлись.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Телеведущие Израиля
Лауреаты премии «Офир»